Narciso de otoño puede referirse a:
El nombre común de la planta Colchicum autumnale.
El nombre común de la planta Narcissus serotinus.
El nombre común de la planta '''''Sternbergia lutea.